„Falke” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez niemieckie i austro-węgierskie okręty; pochodzi od ptaka – sokoła:
 „Falke” – niemiecki torpedowiec typu 1923 z lat 20. XX wieku
 „Falke” – niemiecki ścigacz okrętów podwodnych projektu 201M
 „Falke” (P6072) – niemiecki kuter torpedowy typu Jaguar z lat 50. XX wieku, od 1976 roku grecki „Kataigis”
 „Falke” (P6112) – niemiecki kuter rakietowy typu Albatros z lat 70. XX wieku

Zobacz też 
 SMS „Falke” – nazwa niemieckich i austro-węgierskich okrętów

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich